Il singolare del torneo di tennis Banja Luka Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marco Mirnegg che ha battuto in finale Nicolas Devilder 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Nicolas Devilder (finale)
 Gorka Fraile (semifinali)
 Werner Eschauer (primo turno)
 Assente

 Federico Luzzi (quarti di finale)
 Roko Karanušić (quarti di finale)
 Simone Vagnozzi (quarti di finale)
 Daniel Köllerer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Banja Luka Challenger 2006